Mississippi Queen est une chanson du groupe de rock Mountain ;
 Mississippi Queen est un jeu de société.